Ljestvice liga petog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u sezoni 2014./15.

Federacija BiH

2. ŽNL Posavina 
Uključuje i klubove s područja Brčko Distrikta.

 Izvori: 
 posavinasport.com

Republika Srpska

Poveznice

Izvori 

2014-15
 5